John Patrick (acteur)
 John Patrick (golfer) Schots golfer
 John Patrick (rugbyspeler) (1898-1959), Amerikaans rugbyspeler
 John Patrick (scenarioschrijver) (1905-1995), Amerikaans scenarioschrijver
 John Patrick Shanley (1950), Amerikaans regisseur en scenarioschrijver
 John Patrick (geestelijke) Engels geestelijke
 John Patrick (motorcoureur) Brits motorcoureur